И́горь Сукачёв: Сукачёв, Игорь Вадимович (род. 1959) — российский пианист и дирижёр.
 Сукачёв, Игорь Иванович (Гарик Сукачёв; род. 1959) — рок-музыкант, композитор, певец и актёр, режиссёр, сценарист, телеведущий.